Mauro Caballero puede referirse a:

 Mauro Caballero, exfutbolista y entrenador paraguayo;
 Mauro Caballero, futbolista paraguayo.